

Осиково () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Гирмен.
 Осиково () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Девин.
 Осиково () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.